И́горь Рожко́в:
 Рожков, Игорь Александрович (род. 1981) — белорусский футболист, защитник.
 Рожков, Игорь Анатольевич (род. 1956) — депутат Государственной Думы России пятого созыва.